Der Landser, Duits tijdschrift.
 Landser (gemeente), gemeente in het Franse departement Haut-Rhin in de Elzas.
 Landser (band), Duitse nazirockband.
 Landser, Een Duitse omgangsregeling voor een Duitse legermilitair. Het werd vooral gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Zie ook
 Heerlijkheid Landser
 Kanton Landser